Municipio de St. Johns puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. Johns (condado de Hertford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hertford.
 Municipio de St. Johns (condado de Kandiyohi, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.
 Municipio de St. Johns (condado de Franklin, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Franklin.